Le mot jonction est employé dans plusieurs domaines :
 Jonction P-N
 Jonction tunnel
 Jonction intercellulaire
 Jonction adhérente
 Jonction communicante
 Jonction serrée
 Jonction neuromusculaire
 Cavalier de jonction
 Jonction autoroutière
 Jonction routière
 Jonction ferroviaire
 Syndrome de la jonction pyélo-urétérale

Toponyme

Europe
 La Jonction, quartier de la ville de Genève, où se situe le dépôt de La Jonction.
 Jonction Nord-Midi
 Monument de la Jonction
 Télésiège de Jonction, dans la station de sports d'hiver des Contamines

Québec
 Aston-Jonction
 Tring-Jonction
 Gare de Hervey-Jonction

Autres
 Grande Jonction
 Jonction, une planète fictive de l'Univers de Dune